Il doppio del torneo di tennis Synot Tip Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jesika Maleckova e Tereza Smitková che hanno battuto in finale Anastasija Pivovarova e Arina Rodionova 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Paula Kania /  Barbara Sobaszkiewicz (primo turno)
 Eva Fernández-Brugués /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

 Andrea Gámiz /  Nicole Rottmann (primo turno)
 Anastasija Pivovarova /  Arina Rodionova (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Synot Tip Open 2012